Dubai Duty Free Tennis Championships 2011 (kobiety)
 Dubai Duty Free Tennis Championships 2011 (mężczyźni)